Met de Koerdische Democratische Partij kunnen verschillende partijen bedoeld worden:

 De Koerdische Democratische Partij (Irak) is een Iraakse Koerdische politieke partij.
 De Koerdische Democratische Partij (Libanon) is een Libanese Koerdische politieke partij.
 De Democratische Partij van Iraans Koerdistan is een Iraanse Koerdische politieke partij.
 De Koerdistan Democratische Partij van Syrië is een Syrische Koerdische politieke partij.
 De Koerdische Democratische Partij van Bakur is een Turkse Koerdische politieke partij.

Koerdische politieke partij